Glebe steht für:

 Glebe (Rugby), australischer Rugby-League-Verein aus Sydney

 Glebe (Sydney), Vorort von Sydney, Australien
 Glebe (Nordirland), Townland auf der Insel Rathlin, Nordirland
 Glebe (Tasmanien), Vorort von Hobart, Tasmanien, Australien
 Glebe (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Hampshire County, West Virginia, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Le Glèbe, politische Gemeinde im District de la Sarine, Kanton Freiburg, Schweiz